Metrolinie 1 steht für
 Metrolinie 1 (Barcelona)
 Metrolinie 1 (Montreal)
 Métrolinie 1 (Paris)
 Linie 1 (Metro Sankt Petersburg)